Никола́й Ду́дин:
 Дудин, Николай Аркадьевич (род. 1973) — российский серийный убийца, орудовавший в городе Фурманов Ивановской области.
 Дудин, Николай Максимович (1917—1968) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза, подполковник.
 Дудин, Николай Михайлович (1925—1994) — полный кавалер ордена Славы.